Rote Flagge steht für:

 Signal zum Abbruch eines Laufes im Motorsport, siehe Liste der Flaggenzeichen im Motorsport#Rote Flagge
 Flagge der Türkei
 bei Regatten wird mit ihr ein Rennen gestartet und ggf. ein Fehlstart angezeigt, siehe Regatta: Rennablauf
 Buchstabe B oder Bravo und als Einflaggensignal bei Schiffen das Laden oder Löschen von gefährlicher Ladung, siehe Flaggenalphabet
 eine Gruppierung der Herero in Namibia, siehe Herero#Hintergrund
 Rote Fahne (Symbol)

Siehe auch:
 Krasny Wympel
 Red Flag
 Rote Fahne